Гвадалупе Торес има више значења:

 Гвадалупе Торес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе Торес (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику